Roman Myśliwiec (żołnierz)
 Roman Myśliwiec (winiarz)